Il campionato mondiale di snooker 1998 venne disputato dal 18 aprile al 4 maggio 1998 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

John Higgins vinse il suo primo titolo mondiale battendo il campione in carica Ken Doherty 18–12 in finale. Doherty divenne l'ottavo campione del mondo a cadere nel cosiddetto Crucible curse ("La maledizione del Crucible"), ovvero non riuscendo a difendere il suo primo titolo ivi ottenuto.

Stephen Hendry perse al primo turno contro Jimmy White e fu la prima volta dal suo debutto in campionato nel  1986.

La posizione numero 1 nel ranking che Hendry deteneva da otto anni venne conquistata da John Higgins.

Montepremi

 Vincitore: £ 220.000
 Finalista: £ 132.000
 Semifinalisti: £ 86.000
 Quarti di finale: £ 33.000
 Ottavi di finale: £ 17.750
 Sedicesimi di finale: £ 12.000

Break più alto: £ 19.000
Maximun break: £ 147.000
Montepremi totale: £ 1.323.000

Tabellone finale

Century breaks
Ci furono 59 century breaks nel campionato, un nuovo record che rimase fino al 2002. Anche i 14 centuries di Higgins furono un record nel torneo, superando i 12 realizzati da Stephen Hendry nel 1995. Il break più alto fu di 143 realizzato sia da Higgins che da Jimmy White.
 143, 139, 131, 130, 130, 128, 119, 118, 114, 111, 109, 104, 103, 102: John Higgins
 143, 138, 118, 106: Jimmy White
 141, 134, 118, 104, 100: Ronnie O'Sullivan
 141: Peter Lines
 140, 107: David Gray
 137, 134, 131, 112: Ken Doherty
 137: Dave Harold
 137: James Wattana
 133, 109: Stephen Lee
 127, 100: Matthew Stevens
 124, 117, 109, 108, 108, 104: Peter Ebdon
 120, 108, 104, 102: John Parrott
 115, 108, 102, 100: Anthony Hamilton
 115, 105: Alfie Burden
 112: Darren Morgan
 111: Alan McManus
 105, 100: Fergal O'Brien
 103, 100: Mark King
 102: Mark Williams

Note 

1998
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1998